Sally steht für:

 Sally (Vorname), ein weiblicher und männlicher Vorname
 Sally (Musical), Musical von Jerome Kern (1918)
 Sally, Originaltitel von Cilly (Film), US-amerikanischer Musical-Film (1929)

Sally ist der Familienname folgender Personen:
 Judith D. Sally (* 1937), US-amerikanische Mathematikerin
 Paul Sally (1933–2013), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Sally Cove, Bucht von Horseshoe Island, Antarktis
 Sally Rocks, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Aunt Sally, japanische Band
 Joe & Sally, Werbeträger in Österreich
 Salley
 Salli
 Saly